Carles d'Àustria o Carles V del Sacre Imperi Romanogermànic (Gant, 1500 - Yuste, 1558), emperador del Sacre Imperi (1519-1556), monarca d'Espanya (1516-1556); arxiduc d'Àustria (1519-1522)
 Carles d'Àustria o Carles II d'Àustria Interior (Viena, 1540 - Graz, 1590), arxiduc d'Àustria, duc d'Estíria, de Caríntia i de Carniola i comte de Gorizia
 Carles d'Àustria o Carles d'Habsburg (Príncep d'Astúries) (Valladolid 1545 - Madrid 1568), infant de Castella i príncep d'Astúries, Girona i Viana (1556-1568).
 Carles d'Àustria o Carles II de Castella (Madrid, 1661 - 1700), monarca d'Espanya (1665-1700), darrer monarca de la Casa d'Àustria hispànica
 Carles d'Àustria o Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1685 - 1740), emperador del Sacre Imperi (1711-1740) i arxiduc d'Àustria
 Carles Ferran d'Àustria (Viena, 1818 - Groß-Seelowitz, Moràvia, 1874), arxiduc d'Àustria
 Carles I d'Àustria i IV d'Hongria, (Persenbeug, Baixa Àustria, 1887 - Funchal, 1921), arxiduc d'Àustria, emperador d'Àustria i rei d'Hongria (1916 -1918)

 Carles Lluís d'Àustria, diversos personatges